Depuis la construction du Bangunan Sime Bank en 1971, plus de 250 gratte-ciel (immeuble de   de hauteur et plus) ont été construits à Kuala Lumpur dans la capitale de la Malaisie. Les plus hauts gratte-ciel de Kuala Lumpur sont les Tours Petronas qui ont été les plus hautes du monde de leur achèvement en 1998 jusqu'en 2004 et la construction à Taiwan du Taipei 101. En 2015 ce sont encore les plus hautes du sud-est asiatique.

En 2015 la liste des immeubles d'au minimum  de hauteur est la suivante d'après Emporis et le Council on Tall Buildings and Urban Habitat,

Voir aussi 

 Liste des plus hauts gratte-ciel de Johor Bahru
 Liste des plus hauts gratte-ciel de Singapour
 Liste des plus hautes constructions de Thaïlande
 Liste des plus hauts bâtiments du Viêt Nam
 Liste des plus hauts gratte-ciel du monde

Liens externes 

 Liste des plus hauts immeubles de Kuala Lumpur sur Emporis
 Liste des plus hauts immeubles de Kuala Lumpur sur Skyscraperpage
 Gratte-ciel de Kuala Lumpur de sur le CTBUH
 Gratte-ciel de Kuala Lumpur sur Passion-gratte-ciel

Notes et références 

Gratte-ciel à Kuala Lumpur
Kuala Lumpur